Carlos hace referencia a varios artículos:

Personas
 Carlos, nombre propio de varón;
 Ilich Ramírez (1949-), terrorista venezolano apodado «Carlos» o «El chacal»;

Cine
 Carlos (película de 2010), sobre el terrorista Ilich Ramírez.
 'Carlos (película de 1971)

 Pintura 
 Carlos II con armadura Carlos I insultado por los soldados de Cromwell''